Украина на Олимпийских играх впервые приняла участие отдельной командой в 1994 году на зимних играх в Лиллехаммере, и, с тех пор, принимает участие на всех летних и зимних играх.

До этого, украинские спортсмены участвовали в составе сборной СССР с 1952 по 1988 годы, а после провозглашения независимости Украины, в 1992 году в составе Объединённой команды.

За годы существования украинская команда завоевала 139 медалей на летних Играх и 9 на зимних Играх.

Национальный олимпийский комитет Украины был образован в 1990, а признан Международным олимпийским комитетом в 1993.

Первым олимпийцем — уроженцем Украины считается Пётр Заковорот, участник Олимпийских игр 1900 года (в составе команды Российской империи).

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

Украинские спортсмены, выигравшие более одной золотой олимпийской медали

Знаменосцы 
 Список знаменосцев Украины на Олимпийских играх

См. также 
 Список олимпийских чемпионов от Украины
 Украина на Паралимпийских играх
 Украина на Универсиаде
 Украина на Европейских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Украина на официальном сайте Олимпийского движения
 
 Национальный олимпийский комитет Украины